Мартиново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мартиново — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Мартиново — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Мартиново — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Мартиново — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Болгария 
 Мартиново — село в Монтанской области

Россия 
 Мартиново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Мартиново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Мартиново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Горожанская волость.
 Мартиново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Насвинская волость.
 Мартиново — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.
 Мартиново — деревня в Опочецком районе Псковской области, Пригородная волость.